Пуейредо́н () — прізвище, яке носили такі особи:

 Оноріо Пуейрредон — аргентинський юрист, професор університету, дипломат і політик, міністр закордонних справ Аргентини у 1917—1922 роках
 Прілідіано Пуейредон — аргентинський художник
 Хуан Мартін де Пуейредон — аргентинський генерал і політичний діяч XIX століття

Див. також 
 Пуейредон (озеро) — озеро на кордоні Чилі й Аргентини, назване на честь Хуана Мартіна де Пуейредона.